Tschammer steht für: 

 Tschammer (Adelsgeschlecht), Name eines schlesischen Adelsgeschlechts

Tschammer ist der Familienname folgender Personen:
 Eckart von Tschammer und Osten (1885–1946), deutscher Generalmajor der Wehrmacht und verurteilter Kriegsverbrecher 
 Ernst Adolf Ferdinand Sebastian von Tschammer und Osten (1739–1812), königlich preußischer Offizier
 Friedrich Wilhelm Alexander von Tschammer und Osten (1737–1809) preußischer Generalmajor
 Georg von Tschammer und Quaritz (1869–1918), deutscher Politiker und Staatssekretär im Ministerium für Elsaß-Lothringen des Deutschen Kaiserreichs
 Hans von Tschammer und Osten (1887–1943), deutscher Sportfunktionär in der Zeit des Nationalsozialismus
 Hans Tschammer (geb. 1943), deutscher Opernsänger (Bass)
 Richard Tschammer (1860–1929), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Tschammer und Osten
 Tschammerpokal